Приднестро́вье:
 Приднестровье — территория, прилегающая к реке Днестр на всём протяжении её течения.
 Приднестровская Молдавская Республика — непризнанное государство на территории, которая согласно административно-территориальному делению Молдавии входит в её состав.
 Приднестровье — понятие в административно-территориальном устройстве Молдавии, объединяющее населённые пункты левобережья Днестра.
 «Приднестровье» — национальная платежная система непризнанной ПМР.
 Приднестровье — село в Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Транснистрия